Black eagle kan syfta på:

Black Eagle (film) – film från 1988
Black Eagle (stridsvagn) – rysk stridsvagn

Se även
 Svartörn – en rovfågel